Academy Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Academy Hall (Rocky Hill), Connecticut, ID-Nr. 77001419
 Academy Hall (Edinboro), Pennsylvania, ID-Nr. 06001055